São Sebastião do Oeste kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Sebastião do Oeste (ort), Minas Gerais, 
 São Sebastião do Oeste (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar